Krakatoa peut désigner :
 Krakatoa, un volcan de l'île de Java, en Indonésie ;
 Krakatoa à l'est de Java, un film américain sorti en 1969 ;
 Krakatoa, une salle de concert située à Mérignac, en France.